Turano ima više značenja:
 Turano (Breša)
 Turano (Masa-Karara)
 Turano (Verona)